Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Internazionali BNL d’Italia 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Mai 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Rom